La Chaloupe Saint-Leu est un lieu-dit de l'île de La Réunion
 La Chaloupe est une pièce de théâtre de Victor Haïm, écrite en 1982.